Ентропі́я:

 Ентропія (біологія)— в біологічній екології одиниця вимірювання біологічної варіативності.
 Ентропія (лінгвістика, соціологія, філософія) — відхилення у поводженні значної частини людей. Форма соціальної патології, яка обумовлює світогляд, менталітет, ідеологему поведінки і державотворення. Напр.: "чекізм" (російський філософ Юрій Лінник, Ален Безансон, - "Лихо століття").
 Ентропія (настільна гра) () — настільна гра 1977 року від Eric Solomon і 1994 року від Августина Каррено.
 Ентропія (мережа)() — децентралізована комп'ютерна мережа комунікацій peer-to-peer, розроблена з метою бути стійкою до мережевої цензури.
 Ентропія (теорія інформації) — міра невизначеності випадкової величини. Зазвичай, як інформаційну ентропію використовують ентропію Шенона.
 Ентропія (фізика) — фізична величина, яка в спостережуваних явищах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) енергії, зумовлене перетворенням усіх її видів на теплову і рівномірним розподілом тепла між тілами (вирівнювання їхніх температур).